Yan Zi і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але в півфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун
Кара Блек і Лізель Губер  виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун з рахунком 6–4, 6–74, 6–1

Сіяні гравчині 

 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (півфінал)
 Yan Zi /  Чжен Цзє (півфінал)
 Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (1-ше коло)
 Дінара Сафіна /  Катарина Среботнік (3-тє коло)
 Даніела Гантухова /  Суґіяма Ай (чвертьфінал) 
 Анна-Лена Гренефельд /  Меган Шонессі (чвертьфінал)
 Наталі Деші /  Віра Звонарьова (3-тє коло)

 Коріна Мораріу /  Ренне Стаббс (1-ше коло) 
 Анабель Медіна Гаррігес /  Саня Мірза (3-тє коло) 
 Маріон Бартолі /  Шахар Пеєр (1-ше коло) 
 Марія Елена Камерін  Хісела Дулко (3-тє коло) 
 Олена Лиховцева  Олена Весніна (1-ше коло) 
 Олена Дементьєва /  Флавія Пеннетта (3-тє коло) 
 Жанетта Гусарова /  Єлена Янкович (1-ше коло) 
 Елені Даніліду   Ясмін Вер (3-тє коло) 
|}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Draw

Жінки, парний розряд
2007 у тенісі